Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Billie Jean King e Ilana Kloss 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)

 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
 Greer Stevens /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1980